

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 1 podstawowa
 Błogocice – część miasta Cieszyn
 Błogocice – przysiółek wsi Ścinawka Górna w  woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Radków.
 Błogocice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Radziemice